Лыча́к — река в Волгоградской области России, левый приток Медведицы (бассейн Дона).

Географические сведения 
Длина реки — 53 км, площадь водосборного бассейна — 691 км². Берёт начало у посёлка Лычак. Протекает по территории Фроловского, Даниловского и Михайловского районов на юго-западной окраине Приволжской возвышенности. Река извилиста на всём протяжении, во многих местах является пересыхающей. Устье теряется в пойме Медведицы вблизи хутора Раздоры.

Этимология 
Вероятнее всего, название реки связано со словом «лыко». В «Словаре…» В. И. Даля отмечены лексемы лычаки «лыковые, мочальные лапти» и лычага «веревка, свитая из лыка, мочала». Многие местные жители подтверждают, что здесь «промышляли лыком»: драли кору деревьев, вымачивали её в реке и получали готовое сырье — «лыки», которое шло на мочалы, рогожи, кули, веревки.

Населённые пункты на реке 
От истока к устью:
 Лычак
 Зеленовский
 Поповский
 Кашулин
 Илясов
 Кудиновский
 Глиновский
 Перелазовский
 Большой Лычак
 Малый Лычак
 Отрог
 Кукушкин
 Раздоры

Примечания 

Притоки Медведицы (притока Дона)
Реки Волгоградской области
Реки Даниловского района Волгоградской области
Реки Фроловского района